Зів — вхід з порожнини рота в глотку
 Зів матки — отвір, що з'єднує матку з піхвою:
 Зів зовнішній () — отвір між порожниною піхви і цервікальним каналом;
 Зів внутрішній (orificium internum uteri) — отвір між цервікальним каналом і порожниною матки;
 Зів акушерський (ostium obstetricum) — зовнішній отвір згладженої в процесі пологів шийки матки.
 Зів квітки () — у ботаніці — місце входу в трубочку зрослопелюсткового віночка квітки, що розташоване між відгином і трубочкою. Іноді зів буває усаджений придатками у вигляді конічних виростів, коронки, бахроми тощо, що мають значення при визначенні рослин.
 Зів — діалектна назва рота.
 Зів — простір між губками гайкового ключа, відстань між якими визначається його номером.
 Зів основи — проміжок між нитками основи, що утворюється при піднятті половини їх ремізками, він служить для прокладення утоку.

Прізвище 

Зів () — єврейське прізвище, що в перекладі з івриту означає «сяйво».

 Зів Борис Германович — заслужений вчитель Росії, автор відомих дидактичних матеріалів з математики.
 Зів Давид Мойсейович — російський радіохімік.
 Зів Імрі (IMRI) (. 1991) — ізраїльський співак, представник Ізраїлю на конкурсі Євробачення 2017 року.
 Зів Михайло Давидович (1947—2015) — російський ізраїльський поет.
 Зів Михайло Павлович (1921—1994) — радянський, російський композитор.
 Зів Петро Якович (? -1937) — радянський державний діяч.
 Зів Якоб — ізраїльський вчений в галузі інформатики, один з винахідників алгоритму стиснення даних LZ77 і його модифікацій.

Примітки